Allumwandlung (nemško vse pretvorbe, včasih s kratico AUW) je šahovski problem, pri katerem se v rešitvi pojavijo promocije v štiri (možne) različne figure: dama, trdnjava, lovec in skakač.
Problem na desni je komponiral Danec Niels Hoeg, prvič je bil objavljen leta 1905, beli na potezi matira v treh potezah. Rešitev je 1.f7 in odvisno od obrambe črnega beli v drugi potezi promovira v štiri različne figure:
1... e4 2. f8D ~ 3. De7 mat (ali Df6 mat)
1... Kd6 2. f8D Kc6 3. Dc5 mat
1... exf4 2. f8T Kd6 3. Tf6 mat
1... exd4 2. f8L Kf6 3. Ta6 mat
1... Kf6 2. f8S exd4 3. Tf7 mat
Pomen podpromocij je razviden, če poskuša beli v vsakem primeru promovirati damo po 1... exf4 ali 1... exd4 2. f8D je namreč pat, po 1... Kf6 2. f8D Kxg6 pa beli ne more matirati v tretji potezi.

Glej tudi 
 Babson task

Zunanje povezave 
 Izbor allumwandlung problemov

Problemski šah